Baraçal pode ser:

Baraçal (Celorico da Beira) - freguesia no concelho de Celorico da Beira, Portugal
Baraçal (Sabugal) - freguesia no concelho do Sabugal, Portugal

Desambiguação